Värmland eller Wermland kan syfta på:

Områden
Värmland – landskap i Sverige
Värmlands län – ett län beläget i sydvästra Svealand

Militär
Närke-Värmlands regemente – ett svenskt infanteriförband åren 1624–1812.
Värmlands flygflottilj – ett tänkt namn till Skaraborgs flygflottilj.
Värmlands fältjägarkår – ett svenskt fältjägarförband åren 1790–1901.
Värmlands försvarsområde – ett svenskt försvarsområde åren 1942–2000.
Värmlands regemente – ett svenskt infanteriförband 1812–2000.
Värmlandsbrigaden – ett svenskt infanteriförband åren 1949–2000.
Värmlandsgruppen – ett svenskt hemvärnsförband åren 2000–2004.
Örebro-Värmlandsgruppen – ett svenskt hemvärnsförband sedan 2005.

Övrigt
Länsstyrelsen i Värmlands län – en statlig myndighet med kansli i Karlstad
Region Värmland – regionkommun för Värmlands län

Värmlands Folkblad – svensk tidning
Värmlands Fotbollförbund – fotbollsförbund